Cambiasso puede referirse a: 

 Esteban Cambiasso (1980-), futbolista argentino;
 Nicolás Cambiasso (1978-), exfutbolista argentino y hermano de Esteban Cambiasso.